Гвидобальдо () — итальянское имя. Известные носители:

 Гвидобальдо да Монтефельтро (1472—1508) — третий герцог Урбино из рода Монтефельтро, кондотьер и покровитель искусств.
 Гвидобальдо II делла Ровере (1514—1574) — 5-й герцог Урбино из рода делла Ровере.
 Гвидобальдо дель Монте (1545—1607) — итальянский математик, механик, астроном и философ.